Plaatsen
 Villard-Reymond, een plaats in Frankrijk

Personen
 Adolphe Reymond (1896-1976), Zwitsers voetballer
 Amélie Reymond (1987-), Zwitserse skiester
 André Reymond (1940-), Zwitsers politicus
 Auguste Reymond (fotograaf) (1825-1913), Zwitsers fotograaf
 Auguste Reymond (historicus) (1860-1930), Zwitsers historicus
 Axel Reymond (1994-), Frans zwemmer
 Bernard Reymond (1933-), Zwitsers geestelijke
 Camille Reymond (1894-1967), Frans politicus
 Casimir Reymond (1893-1969), Zwitsers artiest
 Christophe Reymond (1966-), Frans acteur
 Dalton Reymond, Amerikaans auteur
 Dominique Reymond, Franse actrice
 Émile Reymond (1865-1914), Frans arts, politicus en piloot
 Emil du Bois-Reymond (1818-1896), Duits fysioloog en arts
 Fabrice Reymond (1969-), Frans auteur
 Ferdinand Reymond (1805-1880), Frans politicus
 Florence Reymond (1971-), Franse artieste
 Francisque Reymond (1829-1905), Frans ingenieur en politicus
 Henri Reymond (1819-1879), Zwitsers politicus
 Hubert Reymond (1938-), Zwitsers politicus
 Jean-Christophe Reymond (1976-), Frans cineast
 Lizelle Reymond (1899-1994), Zwitserse filosofe
 Lucien Reymond (1828-1901), Zwitsers historicus
 Marcel Reymond (1911-?), Zwitsers schansspringer
 Martine Reymond (1956-), Zwitsers muzikant
 Mathieu Bernard-Reymond (1976-), Franse fotograaf
 Maxime Reymond (1872-1951), Zwitsers historicus
 Mireille Reymond (1916-2003), Zwitsers schrijver
 Nicolas Reymond (1978-), Zwitsers zanger
 Paul David Gustave du Bois-Reymond (1831-1889), Duits wiskundige
 Pierre Reymond (1933-2017), Zwitserse tekenaar
 Pierre Bernard-Reymond (1944-), Frans politicus
 Régis Reymond (1954-), Frans biatleet
 Stéphane Reymond (1953-), Zwitsers muzikant
 Véronique Reymond (1971-), Zwitserse actrice

Zwitserse achternaam